Ambal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ambal, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Ambal, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar